Pojem Hermes (také Hermés) může znamenat:

 Hermés – bůh z řecké mytologie
 Hermes Trismegistos – významná postava hermetismu odvozená od staroegyptského  boha Thovta
 Hermés (Roquepertuse) – tak zvaný Hermés z Roquepertuse (soška)
 Hermes (planetka) – planetka Hermes
 Hermes (ESA) – projekt raketoplánu evropské společnosti ESA
 Hermes (loď) – loď pro bezdomovce v Praze sloužící jako ubytovna
 HMS Hermes – deset lodí Royal Navy
 Hermes Conrad – fiktivní postava ze seriálu Futurama
 Hermes (satelit) – experimentální kanadský komunikační satelit
 Hermes (DESY) – experiment elektronového synchrotronu DESY
 Andreas Hermes – politik, teolog a filozof
 Hermes (automobil) – značka automobilů vyráběných belgickou firmou Hermes Italiana v letech 1906–1909 a 1912–1914.
 Hermes (Harry Potter) – sova Percy Weasleyho z knih Harry Potter